Опасный путь:

 «A Dangerous Path» (2004) - роман-фэнтези
 «Опасный путь» (2015) — сериал, Россия